« Jour de colère » est la traduction française de Dies iræ. Cette expression peut également désigner :
 Jour de colère ou Dies iræ (), film danois de Carl Theodor Dreyer (1943) ;
 Jour de colère, téléfilm français de David Delrieux (1993) ;
 Jour de colère, une manifestation à l'appel d'une cinquantaine de collectifs hétéroclites intervenue à Paris le  ;
 Au pluriel : Jours de colère, un roman de Sylvie Germain.

Voir aussi